Muñiz bezeichnet:

 Muñiz (Buenos Aires), Stadt in Gran Buenos Aires, Argentinien

Muñiz bzw. Muniz ist der Familienname folgender Personen:

 Agenor Muñiz (1910–nach 1960), uruguayischer Fußballspieler
 Agenor Muniz (* 1949), brasilianisch-australischer Fußballspieler

 Berta Muñiz (* 1978), argentinische Schauspielerin und Filmproduzentin

 César Muñiz Fernández (* 1970), spanischer Fußballschiedsrichter
 Daiane Muniz dos Santos (* 1988), brasilianische Fußballschiedsrichterin
 Daniel Muñiz (* 1947), mexikanischer Rennfahrer
 Daniel Muniz de Oliveira (* 1997), brasilianischer Volleyballspieler
 Francisco Javier Muñiz (1795–1871), argentinischer Mediziner
 Frankie Muniz (* 1985), US-amerikanischer Schauspieler

 Jorge Muñiz (* 1960), mexikanischer Schauspieler, Sänger und Moderator

 Joyce Muniz (* 1983), brasilianische Musikerin

 Justino Zavala Muniz (1898–1968), uruguayischer Schriftsteller und Politiker
 Manny Muñiz (* 1947), puerto-ricanischer Baseballspieler
 Marco Antonio Muñiz (* 1933), mexikanischer Sänger
 María Muñiz de Urquiza, spanische Politikerin (PSOE), MdEP
 Onaney Muñiz Gutiérrez (1937–2008), kubanischer Botaniker
 Pedro Muñiz de Godoy y Sandoval († 1385), kastilischer Militär
 Pedro Muñiz, Bischof von Santiago de Compostela
 Rafo Muñiz (* 1956), puerto-ricanischer Schauspieler
 Sergio Múñiz (* 1975), spanischer Schauspieler und Model
 Susana Muñiz (* 1965), uruguayische Politikerin
 Tomás Muñiz Pablos, Bischof von Santiago de Compostela
 Tomás Muñiz Souffront (1900–1963), puerto-ricanischer Produzent
 Tommy Muñiz (1922–2009), puerto-ricanischer Schauspieler
 Vik Muniz (* 1961), brasilianischer Künstler
 Welington Wildy Muniz dos Santos (* 1991), brasilianischer Fußballspieler, siehe França (Fußballspieler, 1991)